Il medagliere dei Giochi della XXXI Olimpiade è una lista che riporta il numero di medaglie ottenute dai comitati olimpici nazionali presenti ai Giochi olimpici di Rio de Janeiro 2016, trentunesimi giochi dell'era moderna, svoltisi a Rio de Janeiro dal 5 al 21 agosto 2016. Un totale di  atleti, provenienti da 206 nazioni, ha partecipato a 306 diversi eventi sportivi, relativi a ventotto sport.

Durante l'edizione, Vietnam, Kosovo, Figi, Singapore, Porto Rico, Bahrein, Giordania, Tagikistan e Costa d'Avorio hanno conquistato il loro primo oro nella storia dei Giochi, per il Kosovo, la Giordania e le Figi si tratta anche della prima medaglia in assoluto ai Giochi olimpici.

Medagliere

Note

Collegamenti esterni 
 
 

Giochi della XXXI Olimpiade